Thannhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Thannhauser (1859–1934), deutscher Galerist und Kunstsammler
 Julius Thannhauser (1860–1921), Hutmacher und Humorist
 Justin Thannhauser (1892–1976), Galerist und Kunsthändler
 Siegfried Thannhauser (1885–1962), Mediziner

Siehe auch:
 Tannhauser, Thannhäuser, Tannhäuser, Dannhauser, Danhauser